Безру́кова:
 Безрукова, Анастасия Дмитриевна (род. 2004) — российская модель и актриса
 Безрукова, Ирина Владимировна (Бахтура) (род. 1965) — киноактриса, телеведущая и общественный деятель; жена Сергея Безрукова.
 Безрукова, Людмила Петровна (Ляушко) (род. 1945) — советская гребчиха-байдарочница.